Douglas je lahko:
 osebno ime – glej Douglas (ime)
 priimek – glej Douglas (priimek); znane osebe s tem priimkom so:
Archibald Sholto George Douglas, britanski general
Donald Wills Douglas, ameriški podjetnik
John Primrose Douglas, britanski general
Kirk Douglas (1916-2020), ameriški filmski igralec
Michael Douglas (1944), ameriški filmski igralec

 naziv več krajev ali mest po svetu:
 v Avstraliji
 Douglas, Queensland
 v Belizeju
 Douglas, Belize
 v Kanadi
 Douglas, New Brunswick
 Douglas, Ontario, občina v okrožju Admaston/Bromley
 v Angliji
 River Douglas (Lancashire)
 na Falklandskih otokih
 Douglas, Falklandski otoki
 na Irskem
 Douglas, Cork
 na Otoku Manu
 Douglas (Otok Man), prestolnica
 na Novi Zelandiji
 Douglas, Taranaki
 Douglas, Canterbury
 na Severnem Irskem
 Douglas, Antrim
 Douglas, Tyrone
 v Južni Afriki
 Douglas, Northern Cape
 na Škotskem
 Castle Douglas, Dumfries and Galloway
 Douglas, South Lanarkshire
 Douglas Castle, South Lanarkshire
 Douglas Water, Lanarkshire
 Glen Douglas, Argyll and Bute
 v Združenih državah Amerike
 Douglas (Alabama)
 Douglas (Alaska)
 Douglas (Arizona)
 Douglas (Georgia)
 Douglas (Illinois)
  Douglas (Iowa)
  Douglas (Massachusetts)
 Douglas (Michigan)
 Douglas (Minnesota)
 Douglas (Nebraska)
 Douglas (Severna Dakota)
 Douglas (Oklahoma)
 Douglas (Wisconsin)
 Douglas (Wyoming)
 ime proizvajalca letal Douglas Aircraft Company